Governo van Agt può riferirsi a tre governi dei Paesi Bassi guidati da Dries van Agt:
Governo van Agt I – in carica dal 19 dicembre 1977 all'11 settembre 1981;
Governo van Agt II – in carica dall'11 settembre 1981 al 29 maggio 1982;
Governo van Agt III – in carica dal 29 maggio 1982 al 4 novembre 1982.